ČSM může být:

 Československý svaz mládeže – mládežnická organizace v Československu v letech 1949–1968
 Český svaz mariáše – spolek založený roku 1986
 Česká společnost pro mechaniku – spolek založený roku 1966

 Důl ČSM – černouhelný důl ve Stonavě
 náměstí ČSM – náměstí v Chodově